Хуан Хименез има више значења:

 Хуан Хименез, Фраксионамијенто ла Есперанза (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Хименез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику